Stany Zjednoczone:
 Doyle – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie White
 Doyle – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 Doyle – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Doyle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Doyle (ang. Doyle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Doyle (ang. Doyle Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Doyle (ang. Doyle Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Schoolcraft
 Doyle (ang. Doyle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron

Osoby:
 Arthur Conan Doyle (ur. 1859) – szkocki pisarz, autor powieści o Sherlocku Holmesie
 Eilidh Doyle (ur. 1987) – brytyjska lekkoatletka
 Jason Doyle (ur. 1985) – australijski żużlowiec

Inne:
 Doyle – zespół muzyczny